Anna Karénine est un roman de Léon Tolstoï paru en 1877. 

Il a fait l'objet de plusieurs adaptations :

Au cinéma 
 1914 : Anna Karénine de Vladimir Gardine avec Maria Germanova ;
 1915 : Anna Karénine de J. Gordon Edwards avec Betty Nansen
 1927 : Anna Karénine de Edmund Goulding avec Greta Garbo dans le rôle-titre ;
 1935 : Anna Karénine de Clarence Brown avec Greta Garbo ;
 1948 : Anna Karénine de Julien Duvivier avec Vivien Leigh ;
 1967 : Anna Karénine d'Alexandre Zarkhi avec Tatiana Samoïlova ;
 1997 : Anna Karénine de Bernard Rose avec Sophie Marceau ;
 2009 : Anna Karénine de Sergueï Soloviov avec Tatiana Droubitch ;
 2012 : Anna Karénine de Joe Wright avec Keira Knightley ;
 2017 : Anna Karénine, l'histoire de Vronski de Karen Chakhnazarov avec Elizaveta Boïarskaïa ;

Au théâtre 
 2016 : Anna Karénine, mise en scène de Gaëtan Vassart au théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Paris avec Golshifteh Farahani

À la télévision 

 1977 : Anna Karénine, mini-série de Basil Coleman, avec Nicola Pagett ;
 1985 : Anna Karénine, téléfilm de Simon Langton, avec Jacqueline Bisset ;
 2000 : Anna Karénine, mini-série de David Blair, avec Helen McCrory ;
 2013 : Anna Karénine, mini-série de Christian Duguay, avec Lou de Laâge.

Autres 
Ce roman a inspiré plusieurs ballets dont :
 1972 : Anna Karénine de Rodion Chtchedrine pour Maïa Plissetskaïa.
 Le principe d'Anna Karénine est un concept développé par Jared Diamond dans son essai De l'inégalité parmi les sociétés pour expliquer le faible nombre d'espèces de grands mammifères ayant été domestiqués.

Homonymie